Marek Różycki sen. (1922–1995) – polski dziennikarz, ojciec Marka Różyckiego jr.
 Marek Różycki (1938–2004) – polski polityk, wieloletni prezydent Olsztyna
 Marek Różycki jr. (ur. 1956) – polski dziennikarz, syn Marka Różyckiego sen.